Jacob Laursen ist der Name folgender Personen:

* Jacob Laursen (Fußballspieler, 1971) (* 1971), dänischer Fußballspieler
 Jacob Laursen (Fußballspieler, 1994) (* 1994), dänischer Fußballspieler